Правительство Беаты Шидло — правительство Польши, сформированное и утвержденное в ноябре 2015 года.

История 
После парламентских выборов в 2015 году, на которых одержала победа партия Право и справедливость, премьер-министр Эва Копач (член партии Гражданская платформа) подала в отставку на первом заседании нового состава Сейма.

13 ноября 2015 года президент Анджей Дуда назначил представительницу ПиС Беату Шидло премьер-министром, поручив ей сформировать новый состав правительства. Согласно Конституции Польши, новое правительство должно получить вотум доверия со стороны Сейма. 16 ноября 2015 года новое правительство было приведено к присяге.

7 декабря 2017 года Председатель Совета Министров Беата Шидло подала заявление о своей отставке, которое было удовлетворено. Таким образом, все члены правительства с 7 декабря являются исполняющими обязанности до назначения нового правительства и утверждения нового премьер-министра.

Состав

Примечания 

Политика Польши
Правительство Польши
Правительства, появившиеся в 2015 году